Lekkoatletyka na Igrzyskach Boliwaryjskich 2013 – zawody lekkoatletyczne, które rozgrywane były od 26 do 30 listopada na stadionie Estadio Chan Chan w peruwiańskim Trujillo.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Klasyfikacja medalowa

Bibliografia 
 
 

2013 w lekkoatletyce
Igrzyska Boliwaryjskie 2013
Lekkoatletyka w Peru